Hnatek ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hnatek (1876–1960), österreichischer Astronom
 Arthur Hnatek (* 1990), Schweizer Jazzmusiker
 Josef Wenzel Hnatek (1944–2012), österreichischer Radio-Sprecher